Katyn', villaggio dell'Oblast' di Smolensk nella Russia europea
Massacro di Katyn', episodio della seconda guerra mondiale
Katyn, film girato sulla vicenda storica.